

Persone 
 Pietro Manfrin di Castione (1827-1909) – politico italiano

Geografia

Italia 
 Castione – frazione di Brentonico, comune nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Castione – frazione di Loria, comune nella provincia di Treviso (Veneto)
 Castione Andevenno – comune nella provincia di Sondrio (Lombardia)
 Castione de' Baratti – frazione di Traversetolo, comune nella provincia di Parma (Emilia-Romagna)
 Castione della Presolana – comune nella provincia di Bergamo (Lombardia)
Castione – sede comunale del suddetto
 Castione Marchesi – frazione di Fidenza, comune nella provincia di Parma (Emilia-Romagna)

Svizzera 
 Castione – frazione di Arbedo-Castione, comune nel distretto di Bellinzona (Cantone Ticino)

Pagine correlate 
 Castion – pagina di disambiguazione